Jan Thomas (1896–1929) – agronom, żołnierz 2 pułku ułanów Legionów Polskich, pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Jan Thomas (1934–2009) – hokeista występujący na pozycji obrońcy

Przypisy